Динамо (футбольный клуб, Одесса) — название футбольных клубов
 «Черноморец» (Одесса) — в 1936—1939 годах
 «Динамо-СКА» (Одесса) — в 1923—1936 и 1997 годах